Das World Matchplay 1988 war ein zur Snooker-Saison 1988/89 gehörendes Snookerturnier, das als vom 02. bis zum 10. Dezember 1988 im englischen Brentwood ausgetragen wurde. Der amtierende Weltmeister Steve Davis gewann das Einladungsturnier durch einen 9:5-Sieg über John Parrott. Parrott spielte im Finale das höchste Break des Turnieres. Sponsor des Turnieres war das Doppelverglasungsunternehmen Everest.

Hintergrund 
Das Turnier wurde von Barry Hearn und seiner Firma Matchroom Sport ausgerichtet. Die besten 12 Spieler der provisorischen Snookerweltrangliste wurden eingeladen. Es wurde ein Preisgeld von 100.000 ₤ für den Sieger ausgelobt, seinerzeit die erste sechsstellige Prämie für einen Turniersieg.

Preisgeld 
Insgesamt gab es ein Preisgeld von 240.000 ₤. Es gab keine Prämie für das höchste Break.

Turnier 
Zum Turnier waren 12 Spieler eingeladen, acht davon mussten sich für das Viertelfinale qualifizieren. Die Spiele wurden im Modus Best of 17 Frames ausgetragen. Die vier Gewinner der ersten Runde traten gegen die vier gesetzten Spieler an. Dies waren Jimmy White, John Parrott, Stephen Hendry und Steve Davis, von denen niemand seine Partien verlor.

Finale 
Schon beim Classic 1987 standen sich Davis und Parrot im Finale gegenüber, damals gewann Davis mit 13:11. Davis fand schnell in sein Spiel und führte 6:0. Parrott schaffte durch ein 25:73 den Umbruch und verkürzte auf 6:3, wobei er im neunten Frame das höchste Break des Turnieres spielte. Davis gewann den nächsten Frame mit 77:0 und durch einen 84er-Break auch den nächsten Frame zum 8:3, sodass Davis lediglich eine Frame zum Turniersieg brauchte. Parrott verkürzte noch auf 8:5, ehe Davis den 14. Frame mit 73:21 gewann und so auch Turniersieger wurde.

Century Breaks 
Während des Turnieres wurden 11 Century Breaks von sieben Spielern erspielt.
  John Parrott: 135, 114, 108
  Willie Thorne: 134, 108, 104
  Joe Johnson: 120,
  Stephen Hendry: 119
  Jimmy White: 117
  Cliff Thorburn: 104
  Steve Davis: 100

Einzelnachweise 

Snookerveranstaltung 1988
Billardturnier in England
Sportveranstaltung im Borough of Brentwood
Brentwood (Essex)